Vrbovce (Slovenië), een plaats in Slovenië
 Vrbovce (Slowakije), een gemeente in Slowakije